Wallenried ist ein Ortsname:

 Wallenried FR, Gemeinde im Kanton Freiburg, Schweiz
 Wallenried (Dirlewang), Ortsteil des Marktes Dirlewang, Landkreis Unterallgäu, Bayern